Abašidze je priimek več znanih oseb:

 Aslan Abašidze (*1938), gruzinski politik
 Grigol Grigorjevič Abašidze (1914—1994), gruzinski pesnik in pistelj
 Iraklij Abašidze (1909—1992), gruzinski pesnik